Voisinage peut désigner :
 En général : l'ensemble des voisins.
 En mathématiques et en informatique théorique :
 Une notion de topologie et d'analyse : voisinage (mathématiques).
 Une notion de théorie des graphes : Voisinage (théorie des graphes).
 Le Voisinage de Moore et le Voisinage de von Neumann pour les automates cellulaires.
 En linguistique, le voisinage orthographique.

Géographie 
Le terme de « voisinage » peut être utilisé pour rendre compte d'un type de subdivision administrative interne à une commune ou à une ville :
 Apkaime, en Lettonie.
 Woonwijk, aux Pays-Bas.